Житиште () — город в Сербии, административный центр общины Житиште, в Среднебанатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в городе проживали 3242 жителя (по переписи населения 1991 года — 3074 жителя).

История 
Ранее населённый пункт назывался Свети-Джюрадьжь ( — , , ), упоминается впервые в 1319 году, до 1947 года — село и называлось Сенджюрадьжь ().

Демография 
В городе Житиште, по переписи 2002 года проживали 2585 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 38,9 лет (37,4 года у мужчин и 40,4 года у женщин). В городе есть 1084 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,99.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается рост числа жителей.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Житиште 

Города Воеводины